Le district de Gulou (鼓楼) est une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine ;
 Le district de Gulou (鼓楼) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le district de Gulou (鼓楼) est une subdivision administrative de la ville de Nanjing dans la province du Jiangsu en Chine ;
 Le district de Gulou (鼓楼) est une subdivision administrative de la ville de Xuzhou dans la province du Jiangsu en Chine.

Homonymie de toponyme